Наркоза не будет — заглавие романа, фильма и музыкального альбома Александры Сашневой.
 Наркоза не будет (роман)
 Наркоза не будет (фильм)
 Наркоза не будет (альбом)